Niemcy:
 Esslingen – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Esslingen am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen

Szwajcaria:
 Esslingen – gmina

Zobacz też:
 Eßlingen